Символ ♥ или ♡ (символы Юникода  и ) может означать:
 ♥ — символ сердца.
 ♥ — черви (карточная масть).